Джон Артур ():
 Джон Артур Кэррадайн (известный как Дэвид Кэррадайн) — американский актёр.
 Джон Артур Брэбем (известный как Джек Брэбем или Брэбхем) — австралийский автогонщик.
 Джон Артур Джонсон (известный как Джек Джонсон) — американский боксёр-профессионал, первый чернокожий чемпион мира в супертяжёлом весе.
 Джон Артур Кеннеди — американский актёр, пятикратный номинант на премию «Оскар», лауреат премии «Золотой глобус».
 Джон Артур Рубинштейн — американский актёр, композитор, режиссёр театра и кино.
 Джон Артур Могале Мейман — южноафриканский журналист, писатель и общественный деятель, противник апартеида.
 Джон Артур Спенкелинк — первый человек, казнённый во Флориде (и второй в национальном масштабе) после повторного введения смертной казни в США в 1976 году.
  (1847–1877) — игрок в крикет Тасмании.
  (1875–1914) — бывший министр иностранных дел Австралии.
  (1881–1952) — медицинский миссионер и служитель церкви Шотландии.
  (1946–2007) — американский профессор этики и философии.
  (1929–2005) — южноафриканский боксёр.
  (1848–1921) — футболист шотландского регби.
  — американский материаловед.
  (род. 1994) — ганский футболист.
  (1883–1951) — американский актёр театра и кино.

См. также 
  — субботний вечерний детский радиосериал «Большой Джон и Спарки» на радио .
 Джон Артур Джарвис (значения)